Улица краља Петра I је назив улица у неколико насељених места у Србији:
 Улица краља Петра I (Сомбор)
 Улица краља Петра I (Смедерево)
 Улица краља Петра Првог (Младеновац)
 Улица Краља Петра Првог (Обреновац)

Карађорђевићи